Il singolare del Grand Prix de Tennis de Lyon 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Yahiya Doumbia era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Jakob Hlasek.

John McEnroe ha battuto in finale 6–3, 7–6 Hlasek.

Teste di serie

  Jakob Hlasek (finale)
  John McEnroe (campione)
  Henri Leconte (quarti di finale)
  Jonas Svensson (semifinali)

 Anders Järryd (semifinali) 
 Magnus Gustafsson (quarti di finale) 
 Guy Forget (secondo turno) 
 Patrik Kühnen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1989